Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

Марія Шарапова виграла титул, перемігши у фіналі Віру Звонарьову з рахунком 6–1, 2–6, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=  М Кириленко
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= К Макарова
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3=0
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  Ю Чжань
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  К Возняцкі
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD2-seed01=4
| RD2-team01=  М Шарапова
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Г Воскобоєва
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=1
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Т Танасугарн| RD2-score03-1=79| RD2-score03-2=7'''
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= А Моресмо
| RD2-score04-1=67
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Qatar Ladies Open
2008 у катарському спорті